Э́ндрю А́лан (Дрю) Фу́ллер (; , Атертон, Калифорния, США) — модель, американский актёр, известный по ролям Криса Холливела в сериале «Зачарованные» и Тревора Леблана в сериале «Армейские жёны».

Биография

Ранние годы 
Дрю родился в Атертоне (штат Калифорния), вырос в Ньюпорт-Бич. Агент нашёл Дрю Фуллера, когда ему было 12 лет, после того, как один из друзей семьи поместил его фото на обложку журнала «UCLA». Решив подождать несколько лет, Фуллер вошёл в модельный бизнес в возрасте 16 лет и быстро стал топ моделью таких престижных компаний как «Tommy Hilfiger», «Prada» и «Club Med». Его привлекательный внешний вид помог ему попасть в рекламу таких коммерческих фирм, как «J. Crew», «Subway», «Toyota» и «Pepsi».

Личная жизнь 
Встречался с Сарой Картер (2003—2004). В настоящее время в отношениях с австралийской актрисой Клэр ван дер Бум.

Досуг 
В свободное время Дрю занимается сёрфингом, скалолазанием, йогой, катается на сноуборде, играет в баскетбол, теннис, гольф.

В клипах 
 The Calling — «Wherever You Will Go» (2001)
 Jennifer Love Hewitt — «Barenaked» (2002)
 Lindsay Lohan — «Over» (2005)

Карьера в кинематографе 
Одним из первых фильмов, в котором сыграл Дрю Фуллер, был «Клан Вампиров». Род Фаррелл (герой Фуллера) — реальный убийца, совершивший в 1996 году убийство семьи во Флориде.

Популярность пришла к Дрю после роли в «Зачарованных», где он сыграл пришедшего из будущего второго сына главной героини Пайпер. Этому предшествовали ещё две заметные роли в фильмах «Ангелы не спят» и «Скрытый вызов». Одна из последних работ — телесериал «Армейские жёны», популярный в США.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США